

Lokalizacje

Austria 
 Aham – dzielnica Attnang-Puchheim

Niemcy 
 Aham – dzielnica Pfarrkirchen
 Aham – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut

Inne 
 aham – indyjska literatura erotyczna
 Aham – ród